Sphingonotini — триба прямокрилих комах родини Саранові (Acrididae)

Класифікація 
 Sphingonotini
 Conozoa
 Dissosteira
 Heliopteryx
 Microtes
 Pseudoceles
 Spharagemon
 Sphingonotus
 Trimerotropis

Посилання 
 Johnston, H.B. 1956. Annotated catalogue of African grasshoppers 833 pp. >> Note: Sphingonoti erected
 Shumakov. 1963. Trudy Vses. Entomol. Obshch. [= Horae Soc. Entomol. Union. Sov.] 49:150 >> Note: Sphingonotini

Саранові
Триби комах